Bruggen
Noorderbrug (Amsterdam), (2017) over het Noordhollandsch Kanaal
Noorderbrug (Antwerpen), over het Straatsburgdok
Noorderbrug (Haarlem), over de Schotersingel
Noorderbrug (Leeuwarden), over de Noorderstadsgracht
Noorderbrug (Maastricht), (1984) over de Maas
Noorderbrug (Rotterdam), (1910) over de Rotte
Noorderbrug (Utrecht), brug aan de noordzijde van de Utrechtse binnenstad
Noorderbrug (Venlo), (1968) over de Maas

Overige
De Noorderbrug, zorginstelling in Noord-Nederland
Nørrebro, een wijk in Kopenhagen